

Топожик — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Топожик — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства